Neelakesa är ett släkte av svampar. Neelakesa ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Neelakesa